Seabourn Cruise Line (Сиборн Круиз Лайн) — американская круизная компания сегмента люкс.

Компания принадлежит Carnival Corporation.

История 

Основана в 1987 году под названием Signet Cruise Line. Ввиду спора о товарной марке, была переименована в Seaburn Cruise Line. Основатели — группа норвежских инвесторов во главе с промышленником Атлом Брюнестадом (который в 2002 году создал компанию SeaDream Yacht Club), заинтересованных в создании флота ультрароскошных круизных лайнеров, напоминающих суперъяхты.

В 1991 году 25 % акций компании было приобретено холдингом Carnival Corporation, а в 1998 году холдинг выкупил акции компании полностью.

Флот компании 
Флот компании состоит из шести лайнеров: Seabourn Pride, Seabourn Spirit, Seabourn Legend, Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Seabourn Quest.

Seabourn Pride, Seabourn Spirit, Seabourn Legend — это лайнеры старшего поколения компании Seabourn. Лайнеры небольшого размера — длиной 135 м, водоизмещением 10 тыс. тонн — каждый вмещает только 208 пассажиров.

Лайнеры нового поколения — это Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Seabourn Quest, каждый длиной 198 м, водоизмещением 32 тыс. тонн, рассчитан на 450 пассажиров.

Интересные факты 
 По крайне мере один раз за круиз каждый пассажир ужинает с капитаном и старшими офицерами.
 Персонал на борту лайнеров набран из европейцев.
 Крестной матерью яхты Seabourn Sojourn является английская супермодель, актриса и певица Лесли Хорнби (Твигги).

Источники 

Компании США
Судоходные компании США